Паттани:

 Паттани — город в Южном Таиланде.
 Паттани — средневековое государство.
 Паттани — провинция Таиланда.
 Паттани — река на юге Таиланда.
  — китайско-тибетский язык в штате Химачал-Прадеш, Индия.

См. также